Elisabeth Charlotte kan zijn

 Elisabeht Charlotte van de Palts-tweede vrouw van Filips van Orléans
 Elisabeth Charlotte van Orléans - zijn dochter
 Elisabeth Charlotte van Lotharingen - zijn kleindochter